Doug Jones peut désigner :

 Doug Jones (1937-), boxeur américain ;
 Doug Jones (1949-), avocat australien ;
 Doug Jones (1950-), joueur américain de football américain ;
 Doug Jones (1954-), homme politique américain ;
 Doug Jones (1957-), joueur américain de baseball ;
 Doug Jones (1960-), acteur américain.